Amsterdam-Noord, het deel van de Nederlandse gemeente Amsterdam dat ten noorden van het IJ ligt
 Stadsdeel Noord (Enschede), het deel van Enschede dat de wijken Twekkelerveld, Bolhaar, Deppenbroek, Mekkelholt en Roombeek en het dorp Lonneker omvat